SBO kan betyda:

Amatörboxningstävlingen Sweden Box Open (vissa år "Stockholm Box Open")
Skola- och barnomsorg i vissa kommuner i Sverige